Епархия Инонго () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Инонго, Демократическая Республика Конго. Епархия Инонго входит в митрополию Киншасы. Кафедральным собором епархии Инонго является церковь Святого Альберт в городе Инонго.

История 
29 июня 1953 года Святой Престол учредил апостольский викариат Инонго, выделив её из апостольский викариат Южного Леопольдвиля (ныне — архиепархия Киншасы).

10 ноября 1959 года апостольский викариат Инонго был преобразован в епархию буллой Cum parvulum Римского Папы Иоанн XXIII.

Ординарии епархии 
 епископ Jan van Cauwelaert (1954 — 1967);
 епископ Léon Lesambo Ndamwize (1967 — 2005);
 епископ Philippe Nkiere Keana (2005 — по настоящее время).

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Cum parvulum, AAS 52 (1960), стр. 372

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Демократической Республики Конго